Beschermd wonen in Nederland
 Beschermd wonen in Vlaanderen